Nemzeti Bajnokság I – campionato ungherese di calcio maschile di prima divisione
 Nemzeti Bajnokság I – campionato ungherese di pallavolo femminile di prima divisione
 Nemzeti Bajnokság I – campionato ungherese di pallavolo maschile di prima divisione
 Nemzeti Bajnokság I – campionato ungherese di rugby di prima divisione